Дэ́вид (Дэйв) Рид (; ) — шотландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе команды Шотландии участник .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (, ).
 : серебро (2013), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 (Dave Reid)
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «David Reid»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии